Le nom Golden Valley (la vallée dorée en anglais) désigne :
 deux comtés des États-Unis : 
 le comté de Golden Valley (Dakota du Nord),
 le comté de Golden Valley (Montana) ;
 des villes des États-Unis :
 Golden Valley (Arizona),
 Golden Valley (Dakota du Nord),
 Golden Valley (Minnesota),
 Golden Valley, census-designated place située dans le Nevada.